Суперліга Албанії 2005–2006 — 67-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге став Ельбасані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тирана взяв участь у Кубка УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Албанії 2005—2006.
2. Клуби Теута та Скендербеу закінчили сезон з однаковою кількістю очок, тому був організований додатковий матч для визначення команди, що залишить Суперлігу.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 травня 2006

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2005—2006
Албанія
Албанія